Nunam pode referir-se a:

 Nunam, uma divindade da mitologia inuíte
 79360 Sila-Nunam, um objeto transnetuniano binário
 Nunam, o corpo secundário de 79360 Sila-Nunam